Дуел може да се отнася за:

 Дуел, битка между двама души
 Дуел (Франция), селище във Франция
 Дуел (филм, 1971), филм на Стивън Спилбърг от 1971 година
 Дуел (филм, 1976), филм на Жак Ривет от 1976 година
 Дуел (филм, 1996), филм на Магърдич Халваджиян и Стефан Командарев от 1996 година